Lipowe (district Limanowa) - plaats in Klein-Polen
 Lipowe Pole Plebańskie - plaats in Święty Krzyż
 Station Lipowe Pole
 Lipowe Pole Skarbowe - plaats in Święty Krzyż